Le camp de Boulogne peut faire référence au :

 camp de Boulogne de Jules César ;
 camp de Boulogne de .